Fußball-Bundesliga 2014/2015 var den 52:a säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 22 augusti 2014–23 maj 2015 med vintervila 23 december 2013–24 januari 2014. Nykomlingar för säsongen var FC Köln och Paderborn 07. 

Regerande mästarna Bayern München vann sin tredje raka Bundesligaseger och tog sin totalt 25:e seger i Västtyskland/Tysklands högsta fotbollsserie. Segern säkrades redan efter 30 omgångar då man skaffat sig en ointaglig ledning med 15 poäng före den blivande tvåan Wolfsburg.

Lag

Arenor och städer

Personal och kit

Tränare-förändringar

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Hamburg spelar i Bundesliga säsongen 2015/2016.

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-tricks

Antal lag per stat

Anmärkningslista

Referenser 

2014 i Tyskland
2015 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015